Carl Ruprecht ist der Name folgender Personen:

* Carl Ruprecht (Politiker) (um 1800–nach 1850), deutscher Gutsbesitzer, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Carl August Adolf Ruprecht (1791–1861), deutscher Verleger
 Carl Friedrich Günther Ruprecht (1730–1816), deutscher Verleger
 Carl Johann Friedrich Wilhelm Ruprecht (1821–1891), deutscher Verleger

Siehe auch:

 Karl Ruprecht (1910–nach 1943), österreichischer Volkskundler
 Karol Ruprecht (1821–1875), polnischer Aufständischer
 Karl Rupprecht